Woodlawn Cemetery ist der Name folgender Friedhöfe:

 Woodlawn Cemetery in der Bronx, New York, NRHP-ID 11000563
 Woodlawn Cemetery (Washington, D.C.), NRHP-ID 96001499
 Woodlawn Cemetery (Illinois), NRHP-ID 85003219
 Woodlawn Cemetery (Massachusetts), NRHP-ID 13000535
 Woodlawn Cemetery (Monroe, Michigan)
 Woodlawn Cemetery (Nevada), NRHP-ID 06001060
 Woodlawn Cemetery (Ohio), NRHP-ID 98001396
 Woodlawn Cemetery (West Virginia), NRHP-ID 04000305
 Woodlawn Memorial Cemetery (Santa Monica, Kalifornien)